Спейн, Спэйн (, ) — фамилия.

Фамилия Спейн имеет английское, валлийское, нормандское, французское и южно-ирландское происхождение, но связана с эмигрантами и колонизаторами из Испании. На гойдельских языках (в Ирландии и Шотландии) аналог этой фамилии — Spainneach, на старофранцузском — Espine. Первые письменные фиксации этой фамилии:
 1086 год — в форме de Hispania
 1179 год — de Espaigne
 1302 год — Spane
 1318 год — Spaigne
 1327 год — Spayne
 1579 год — Spaine
 1697 год — Spain

Фамилия 
  (1926—2008) — посол США в Турции, Шри-Ланке, Танзании и других странах.
  (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, режиссёр, сценарист, оператор и монтажёр.
 Спейн, Кен (1946—1990) — американский баскетболист.
  (1917—1964) — английская теле-, радио- и газетная журналистка, военный водитель.
  (род. 1952) — американский бизнесмен, сооснователь ,  и .
  (1903—1999) — американская библиотекарь, президент АБА (1960—1961).
 Спейн, Фрэнсис (1909—1977) — американский хоккеист.
 Спейн, Фэй (1932—1983) — американская актриса кино и телевидения.
  (ок. 1848 — 1865) — последняя официально казнённая рабыня в США.

Псевдоним 
  (1940—2012; настоящее имя Мануэль Родригес) — американский художник комиксов.

См. также 
 Испания (значения)
 Эспанья
 Спэниш
 Испанский
 Испанцы
 Миль Испанец
 Порт-оф-Спейн

Примечания